Кулатка — топоним:

 Кулатка — железнодорожная станция в Саратовской области России.
 Кулатка — населённый пункт (железнодорожная станция), Хвалынский район, Саратовская область, Россия.
 Усть-Кулатка — река в Ульяновской области России.

См. также 

 Усть-Кулатка
 Старая Кулатка
 Чувашская Кулатка